Aneuria är ett släkte av tvåvingar. Aneuria ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myllflugor
Aneuria